Hrastin (mađ: Haraszti)je naselje u sastavu Općine Vladislavci, u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 327 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji